Имя Чарли (англ.: Charley или Charlie) использовалось для восьми тропических циклонов и одного субтропического циклона в Атлантическом океане.

Первые три тропических циклона под названием Чарли произошли в то время, когда атлантические тропические циклоны были названы по буквенным названиям, используемым в объединенном фонетическом алфавите армии/флота. В течение этого трёхлетнего периода, каждый год использовался один и тот же список имён.

Ураганы 
  — ураган Категории 2, не затронувший сушу
  — мощный августовский ураган, обрушившийся на Косумель, Мексика, а затем на материковую часть Мексики в качестве категории 4 шторм
  — сильный ураган, поразивший Санто-Доминго, Доминиканская Республика, как тропический шторм, прежде чем он усилился до категории 3. Ураган, бушевавший, в основном, в море.

Фонетический алфавит был ненадолго восстановлен в 1972 году для обозначения субтропических циклонов.

  — субтропический циклон, который почти достиг ураганной силы, когда он вышел в море в сентябре.

Имя Чарли было добавлено в новый стандартный список названий ураганов в 1980 году.

  — ураган в августе 1980 года Категории 1 , который прошёл через северную часть Атлантического океана, не причинив какого-либо ущерба.
  — ураган Категории 1, обрушившийся на побережье Северной Каролины, унёс жизни пяти человек; обрушился на Великобританию и Ирландию сильным внетропическим штормом.
  — ураган в сентябре 1992 года Категории 2, который прошёл над центральной частью Атлантического океана, не затронув сушу. 
  — тропический шторм в августе 1998 года, который чуть не превратился в ураган, прежде чем ослаб и обрушился на берег около Порт-Аранзаса, штат Техас, вызвав значительный ущерб от наводнения во внутренних районах и убив 13 человек.
 Ураган Чарли (2004) — разрушительный шторм Категории 4, нанёсший ущерб в миллиарды долларов, в основном на юго-западе Флориды.

Имя Чарли было удалено после сезона ураганов 2004 года. Его заменил Колин в сезоне 2010 года.

Имя Чарли использовалось для названия одного тропического циклона в юго-западной части Тихого океана.

  — обрушился в марте на Эр, Квинсленд, убив одного человека и оставив, в качестве ущерба, разрушений на 2300000 долларов США (по курсу 1988 года).

Другие значения 
Ураган Чарли также используется как уличное название для «дизайнерского наркотика»: наркотические соли для ванн.

Ураганы